Евге́ний Никола́евич Ла́зарев (31 марта 1937, Минск, Белорусская ССР, СССР — 18 ноября 2016, посёлок Новый, Красногорский район, Московская область, Россия) — советский, российский и американский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Театральный режиссёр и педагог, преподаватель Школы киноискусств Университета Южной Калифорнии.

Биография 
Рано остался без отца. Во время Великой Отечественной войны пережил в Минске немецкую оккупацию.

В 1959 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына). На одном курсе школы-студии с ним учились Александр Лазарев, Анатолий Ромашин, Татьяна Лаврова, Альберт Филозов, Вячеслав Невинный и другие впоследствии известные актёры.

С 1959 года — актёр Рижского театра русской драмы, с 1961 года — Московского академического театра имени В. Маяковского.

В 1984 году назначен на должность главного режиссёра Театра на Малой Бронной, вскоре был переведён в Театр имени Моссовета.

В 1990-е годы переехал в США, жил и работал в Лос-Анджелесе. Много снимался в американском кино и сериалах, преподавал в университетах и театральных школах США, ставил спектакли. С 2009 года преподавал режиссёрский курс в Школе киноискусств Университета Южной Калифорнии (School of Cinematic Arts at USC). Член Американской гильдии актёров.

Умер 18 ноября 2016 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Семья 
Жена — актриса Анна Андреевна Обручева (род. 1938), сын — актёр театра Российской армии Николай Лазарев (род. 1970).

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (19.01.1973)
 Народный артист РСФСР (12.04.1982)
 Лауреат премии Москвы
 Лауреат премии Смоктуновского
 Орден Дружбы народов
 Орден Почёта (15 августа 1998) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства
 Медаль НР Болгарии
 профессор ГИТИСа

Творчество

Театр

Роли в театре 
Постановки Рижского русского театра:
  — «Иркутская история» А. Н. Арбузова — режиссёр П. Хомский — Виктор
  — «Океан» Александра Штейна — режиссёры П. Хомский, А. Мартынов — Часовников
  — «Один год» Ю. Германа и Б. Реста — режиссёры П. Хомский, Ю. Ятковский — Жмакин

Постановки театра имени В. Маяковского:
  — «Медея» Еврипида — режиссёр Н. Охлопков — Ясон
  — «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина — Расплюев
  — «Разгром» по А. Фадееву — Метелица
  — «Дети Ванюшина» С. Найдёнова — Константин
  — «Трамвай «Желание»» Т. Уильямса Стэнли — Ковальски
  — «Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского — Самохвалов
  — «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Подхалюзин
  — «Энергичные люди» В. М. Шукшина — Курносый  — «Бег» М. Булгакова — Генерал Чарнота  — «Жизнь Клима Самгина» по М. Горькому — Лютов

Постановки театра имени Моссовета:
 «Мадам Бовари» по Г. Флоберу — Шарль Бовари
 «Торможение в небесах» Р. X. Солнцева — Бареев
 «Женский стол в „Охотничьем зале“» В. И. Мережко — Бардин
 «Ошибки одной ночи (Ночь ошибок)» О. Голдсмита — Хардкэстль

[http://rusakters.ru/lazarev-evgeniy.html Постановки в других театрах]:
 «Скандал? Скандал… Скандал!» («Школа злословия») Р. Шеридана (США) — Сэр Питер
 «Прогулки в лесу» Л. Блессинга («Театр на площади», Атланта) — Ботвинник
 «Убийство в соборе» Т. Элиота (Культурный центр храма святого Михаила; Аннистон) — Томас Бекет

Режиссёрские работы 

 «Ящерица» (СССР, Мексика, США, Югославия)
 «Третья ракета» (СССР, ГДР)
 «…И порвётся серебряный шнур»
 «Приятная женщина»
 «Лев зимой» (США)
 «Вы чьё, старичьё?»
 «Закон зимовки, Две стрелы»
 «Пути и перепутья»
 «Дни и ночи»
 «Дядя Ваня» (США)
 «Старомодная комедия» (Мексика)
 «Письма Моцарта» (Мексика)
 «Дни и ночи»
 «Чайка» (США)
 «Одноактные пьесы Чехова» (Норвегия)
 «Банкрот (США», Россия)
 «Дни Турбиных» (ГИТИС)

Роли в кино 

 1959 — Василий Суриков — Суриков
 1961 — Длинный день — Пётр
 1961 — Чёртова дюжина — пассажир
 1963 — Тишина — Аркадий Уваров
 1969 — Преступление и наказание — доктор Зосимов
 1971—1972 — День за днём — художник Борис, друг Якушева
 1972 — Бой после победы — предатель-латыш
 1972 — Нежданный гость — Ростислав Иванович
 1973 — Семнадцать мгновений весны — Емельянов, разведчик
 1975 — Трактирщица — кавалер Рипафрата
 1977 — Кто за стеной? (короткометражный) — журналист
 1977 — По волчьему следу — Котовский
 1977 — Хождение по мукам — князь Лобанов-Ростовский
 1979 — Особо важное задание — Александр Васильевич Демченко
 1980 — Большая малая война — Котовский
 1980 — Однажды двадцать лет спустя — телеведущий
 1980 — Атланты и кариатиды — Максим Карнач
 1981 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 16 «Из жизни фруктов» — Владимир Тарасович Васькин, начальник цеха
 1981 — Простая девушка — управдом
 1982 — Отцы и деды — Николай, отец Маши
 1982 — Частная жизнь — Виктор Сергеевич Петелин
 1982 — Через Гоби и Хинган — Иванов
 1983 — У опасной черты — Саша Савченко
 1983 — За синими ночами — Володя
 1987 — В Крыму не всегда лето — Максимилиан Волошин
 1988 — Коршуны добычей не делятся
 1989 — Счастливчик — Савелий Рудольфович 
 1989 — Без надежды надеюсь
 1990 — Уроки в конце весны — Пётр Иванович Романюк
 1990 — Враг народа — Бухарин — Вышинский
 1991 — Встретимся на Таити — «Безухий»
 1990—1991 — «Fiendens fiende» (сериал, Швеция) — Юрий Чиварцев 1992 — Сталин — Вышинский 1992 — Бегущий по льду / The Ice Runner (США) — начальник лагеря Николай Антонов 1993 — Наш пострел везде поспел / The Nick of Time — мистер Борщ 1995 — Трибунал (Швеция) — Юрий Чиварцев 1997 — Святой / The Saint (США) — президент России Карпов 2001 — Убойная сила — Алёхин 2001 — «Hamilton» (сериал, Швеция) — Юрий Чиварцев 2001 — Шпионка / Alias (США) — доктор Крешник 2002 — Цена страха / Sum of All Fears (США) — генерал Дубинин 2002 — Убойная сила 2. Фильм № 9 «Миссия выполнима» — Виталий Алёхин 2002 — Скорая помощь (США) 9 сезон — Иво Гутер 2005 — Оружейный барон / Lord of War (США) — генерал Дмитрий Орлов 2003 — Дюплекс / Duplex (США) — сантехник Дзержинский 2005 — Турецкий гамбит — император Александр II 2006 — Подразделение / The Unit (США) — российский посол в Тегеране 2009 — Розовая пантера 2 / The Pink Panther 2 (США) — Папа Римский 2010 — Железный человек 2 / Iron Man 2 (США) — Антон Ванко 2010 — Руслан / Driven to Kill (США) — бармен 2014 — Дуэль. Пушкинъ — Лермонтовъ — Бенкендорф Телеспектакли 
 1969 — Здравствуйте, наши папы! — Георгий Гаврилович Банокин 1973 — Сослуживцы — Самохвалов 1975 — Трактирщица — кавалер Рипафрата 1981 — Простая девушка — управдом Озвучивание 
 2000 — Взрыв
 2007 — Call of Duty 4: Modern Warfare — Имран Захаев 2009 — Call of Duty: Modern Warfare 2 — Имран Захаев 2011 — Call of Duty: Modern Warfare 3 — Имран Захаев''

Режиссёр 
 1984 — Закон зимовки (фильм-спектакль)

Примечания

Ссылки 
 Евгений Лазарев — актёр, режиссёр, педагог
 Персональная страница на сайте USC School of Cinematic Arts
 Евгений Лазарев на сайте РусКино

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Театр им. Моссовета
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Преподаватели Университета Южной Калифорнии
Умершие от остановки сердца
Умершие в Красногорском районе (Московская область)
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище